Jurij Dolinar je osebno ime več znanih Slovencev:

 Jurij Dolinar (pravnik) (1764 - 1858), pravnik
 Jurij Dolinar (zdravnik) (1794 - 1872), zdravnik in botanik